Thibodeaux ist der Familienname folgender Personen:

 Bannon Goforth Thibodeaux (1812–1866), US-amerikanischer Politiker
 Edwin Thibodeaux, bekannt als Tibby Edwards (1935–1999), US-amerikanischer Countrymusiker
 Kayvon Thibodeaux (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Keith Thibodeaux (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Rufus Thibodeaux (1934–2005), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Thibaudeau
 Thibodaux
 Thibodeau